Le tournoi de tennis de Melbourne est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1993, classée en catégorie Tier IV, se dispute du 11 au .

Amanda Coetzer remporte le simple dames. En finale, elle bat Naoko Sawamatsu, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Nicole Provis et Nathalie Tauziat.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Melbourne
 Saison 1993 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1993
Melbourne
Tennis en Australie en 1993
Tennis en janvier 1993